Отро́жный — заброшенный посёлок (бывший посёлок городского типа) в Анадырском районе Чукотского автономного округа России. Находится на межселенной территории.

Географическое положение 
Расположен примерно в 225 километрах к западу от Анадыря на берегу реки Маврино, в отрогах Усть-Бельских гор. На расстоянии 37 км находится с. Снежное и на расстоянии 47 км с. Усть-Белая.

В 12 км от Отрожного действовала тропосферная радиорелейная станция 7/104 «Горький».

История 
Прииск и сопутствующий горняцкий посёлок были основаны 10 декабря 1964 года после обнаружения золота в этом районе. В посёлке находилась средняя общеобразовательная школа, интернат, детский сад, больница, столовая, клуб, хлебопекарня, три магазина (продуктовый, промтоварный и книжный). Регулярно среди учащихся 10-х классов п. Отрожного и с. Усть-Белой проводился конкурс «А ну ка парни!».

Последний выпуск в школе был в 1995 году, после чего она ликвидирована, начался отток населения.

Как и многие подобные поселения на Чукотке, ликвидирован в 1998 году, когда добыча золота перестала быть экономически жизнеспособной.

Население 
Численность населения п. Отрожный во время существования прииска достигала порядка 800 человек.

Экономика 
Прииск «Отрожный» (впоследствии ЗАО «Золото Отрожного») основан в 1964 году и входил в объединение Северо Восток — Золото, расположенное в г. Магадане. Контора прииска располагалась в г. Анадыре изначально по адресу ул. Энергетиков 13, а впоследствии по адресу Рультытегина 45. Там же находилась и перевал база прииска. Золотодобывающие участки прииска располагались кроме непосредственно окрестностей п. Отрожного в п. Светлый и п. Рассвет, а также на уч. Быстрый (п. Золотогорье), п. Тихая, п. Холодный, п. Скорбутный и п. Кэнкерэн (окрестности оз. Майниц). Добыча золота осуществлялась открытым (карьерным) способом, а на уч. Быстрый, Скорбутный, Тихая и Холодный кроме того добыча осуществлялась шахтным способом. При добыче карьерным способом использовались бульдозера Caterpillar, Fiat — Allis, на уч. Быстрый — Caterpillar, в дальнейшем Komatsu. Непосредственно на уч. Отрожный и на уч. Быстрый находились в эксплуатации автомобили БелАЗ. Кроме того в п. Отрожный базировалась старательская артель осуществлявшая золотодобычу на «Тополином» (р. Ваеги), «Цыгане» и «Студенте».

Энергетика

Электроснабжения посёлка осуществлялось при помощи дизельной — электростанции (ДЭС). На золотодобывающие участки проведены линии электропередачи (ЛЭП).

Сельское хозяйство

В посёлке действовал коровник и свинарник. Население регулярно снабжалось молоком и мясом.
У некоторых жителей посёлка имелись личные теплицы.

Пищевая промышленность

В посёлке имелась хлебопекарня, выпекался хлеб и хлебобулочные изделия.

Транспорт 
На расстоянии 41 км на восток на берегу р. Анадырь находилась п/б Утёсики, через которую происходило снабжение в летнее время прииска «Отрожный» речным транспортом. В зимнее время снабжение осуществлялось также автомобильным и санно-тракторным способом через автозимники. Еженедельно осуществлялся рейс вертолёта МИ — 8 по маршруту а.п. Угольный — п. Отрожный, время в пути 1 час 20 мин. Регулярно осуществлялась доставка грузов для нужд прииска «Отрожный» вертолётами МИ — 4, МИ — 6 и МИ — 8. Взлётная полоса позволяла также принимать самолёты АН — 2.

Климат 
Отрожный расположен в зоне континентального субарктического (бореального) климата (Dfc по Кёппену).

Примечания

Ссылки 
 Форум бывших жителей посёлка 
 Фото Отрожного 

Населённые пункты, основанные в 1964 году
Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа
Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа
Межселенные территории